Mottet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Mottet (1928–2017), französischer Schauspieler
 Charly Mottet (* 1962), französischer Radrennfahrer
 Gaston Mottet (1899–1973), französischer Autorennfahrer
 Johann Daniel Mottet (1754–1822), Schweizer Maler
 Killian Mottet (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler